Samarski peut faire référence à :

Personnalités 

 (1996- ), écrivain russe,
Vassili Samarski-Bykhovets (1803–1870), personnalité russe liée à l'extraction minière.

Lieux 
, un district de Samara (Russie),
, plusieurs localités rurales de Russie.